Lampenfieber steht für:
 die Anspannung von Künstlern, Rednern oder Sportlern vor einem öffentlichen Auftritt und Prüflingen vor einer Prüfung, siehe Lampenfieber
 Lampenfieber (Film) (1960), deutscher Spielfilm von Kurt Hoffmann
 Lampenfieber (Roman) (1996), deutsche Ausgabe des Jugendromans Secret Admirer von R. L. Stine (Fear-Street-Reihe)
 Theatergruppe Lampenfieber, Bühnenverein in Hanau

Lampenfieber steht für folgende Songs oder Musikalben:
 Lampenfieber, Album von Su Kramer (1974)
 Lampenfieber, Lied von Gitte Haenning (1983)
 Lampenfieber, Album von Horst Frank (Schauspieler) (1989)
 Lampenfieber, Album von Egon Egemann (1993)
 Lampenfieber (Reinhard-Mey-Album), Live-Album von Reinhard Mey aus dem Jahr 1999
 Lampenfieber, Album von Stefanie Werger (2005)
 Lampenfieber, Album von Klaus Wendel (2009)
 Lampenfieber, Album von Noch Ne Band (2009)

Siehe auch:
 Stage Fright